Csehország
 Vojkovice, település a Brno-vidéki járásban
 Vojkovice, település a Frýdek-místeki járásban
 Vojkovice, település a Karlovy Vary-i járásban
 Vojkovice, település a Mělníki járásban
 Szerbia
 Vojkoviće, település a Raskai körzet Novi Pazar községében